

Musica 
 Hungry – singolo del 1966 del gruppo statunitense Paul Revere & the Raiders
 Hungry – traccia dell'album Pride dei White Lion del 1987
Hungry – singolo dei Winger del 1989, dall'album Winger
Hungry – album degli XYZ del 1991
Hungry – album dei Brainstorm del 1997
Hungry – singolo di Dotan del 2014

Televisione 
 Fame (Hungry) – episodio della settima stagione di X-Files
Hungry! (serie televisiva) – dorama giapponese mandato in onda nel 2012.

Altri progetti